Júdás – több személy neve a Bibliában.

 Galileai férfi, aki a római uralom ellen fellázadt (ApCsel 5,37)
 Jakab testvére, Júdás levelének szerzője
 Apostol, Jakab fia (Lk 6,16); „Labbeus”-nak és „Taddeus”-nak is hívják (Mt 10,3)
 Az a férfi, akinél Pál Damaszkuszban lakott, megtérése után (ApCsel 9,11) 
 Barsabás melléknévvel, a jeruzsálemi keresztények egyik vezetője, próféta. (ApCsel 15,22.27.32)
 Iskarióti Júdás, aki Jézust kiszolgáltatta az ellenségeinek

Egyéb jelentések
 Júdás utónév
 Judas – Lady Gaga amerikai énekesnő második kislemeze Born This Way című albumáról.

he:יהודה
hr:Juda (ime)
ja:ユダ